«Water Under the Bridge» () — песня британской певицы Адели с её третьего студийного альбома 25. Написана Адель совместно с Грегом Керстином, так же являющимся продюсером трека.

История 
«Water Under the Bridge» это поп-песня, написанная в среднем темпе с использованием электро-ударных ритмов и элементов стилей тропикал и трип-хоп.
Песня получила положительную оценку музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Daily Mirror (где назвали её одной из лучших на альбоме), MTV, The National и Digital Spy.

К 14 декабрю 2015 года по сообщению журнала Billboard песня «Water Under the Bridge» стала третьей по тиражу с альбома 25, имея показатель 104,000 копий.

Адель впервые представила свою песню в программе Adele Live in New York City, которая создавалась в Radio City Music Hall 17 ноября 2015 года. Она также исполнила песню в шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 23 ноября 2015 года, которую вёл американский актёр и телеведущий Джимми Фэллон на канале NBC.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2015 года
Песни Адели
Синглы XL Recordings
Песни, написанные Аделью
Песни, спродюсированные Грегом Кёрстином